Куоринкиярви — пресноводное озеро на территории Кестеньгского сельского поселения Лоухского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 2 км², площадь водосборного бассейна — 205 км². Располагается на высоте 267,8 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно почти на пять километров вытянуто с запада на восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

Через озеро течёт река Тавойоки, которая впадает в Пяозеро.

В озере около двух десятков безымянных островов различной площади, однако их количество может варьироваться в зависимости от уровня воды.

Населённые пункты и автодороги вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000411102000000650.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Тавойоки
Озёра Лоухского района